Economische wetenschappen
 Elsevier Weekblad